Лоня — населений пункт у Хорватії, у складі міста Сисак
 Лоня — старовинне село в Угорщині, в області Саболч-Сатмар-Берег
 Лоня-Требеж — річка в Хорватії